Ранчо лас Авеструсес има више значења:

 Ранчо лас Авеструсес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо лас Авеструсес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику